Socorrense – abitanti di Nossa Senhora do Socorro
Socorrense – abitanti di Socorro (Brasile)
Socorrense – abitanti di Socorro do Piauí